Jedle (Łódź), een plaats in het Poolse district Pajęczański, woiwodschap Łódź
 Jedle (Święty Krzyż), een plaats in het Poolse district Kielecki, woiwodschap Święty Krzyż